Социально-христианская партия (вариант написания — Христианско-социальная партия; ,  — CVP-PSC (Христианская народная партия — Социально-христианская партия)) — политическая партия христианско-демократической ориентации в Бельгии, существовавшая в 1945-68 годах.

Была образована после Второй мировой войны на базе существовавшей с 1869 года и до войны , долгое время бывшей правящей в стране (в 1921 году она была преобразована в Католический союз, в 1936 году — в Католический блок). Партия была одной из двух главных политических сил наряду с Социалистической партией. В 1968 году, после кризиса, вызванного разделом Лёвенского (Лувенского) университета на фламандский и валлонский университеты, партия также раскололась по лингвистическому признаку на Христианскую народную партию во Фландрии (ныне — партия Христианские демократы и фламандцы) и Социально-христианскую партию в Валлонии (ныне — партия Гуманистический демократический центр).

 Результаты на выборах в Палату представителей
 Выборы 1946 года — 92 места
 Выборы 1949 года — 105 мест
 Выборы 1950 года — 108 мест
 Выборы 1954 года — 95 мест
 Выборы 1958 года — 104 места
 Выборы 1961 года — 96 мест
 Выборы 1965 года — 77 мест
 Выборы 1968 года — 69 мест

 Премьер-министры Бельгии, представлявшие СХП
 Гастон Эйскенс; 11 августа 1949 — 8 июня 1950
 Жан Дювьёсар; 8 июня 1950 — 16 августа 1950
 Жозеф Фольен; 16 августа 1950 — 15 января 1952
 Жан ван Хаутте; 15 января 1952 — 23 апреля 1954
 Гастон Эйскенс; 26 июня 1958 — 25 апреля 1961
 Теодор Лефевр; 25 апреля 1961 — 28 июля 1965
 Пьер Армель; 28 июля 1965 — 19 марта 1966
 Поль ван ден Буйнантс; 19 марта 1966 — 17 июня 1968
 Гастон Эйскенс; 17 июня 1968 — 26 января 1973

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Бельгии
Христианско-демократические партии
Политические партии, основанные в 1945 году
Исчезли в 1968 году